La Borgne kan syfta på:

Haiti 

 Le Borgne, ort, Nord,

Schweiz 

 Borgne (vattendrag),